Mettenheim ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Mettenheim (Bayern), Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mettenheim (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Mettenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas von Mettenheim (* 1948), deutscher Diplomat
 Christoph von Mettenheim (* 1943), deutscher Rechtsanwalt, Wissenschaftstheorethiker, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof a. D.
 Friedrich von Mettenheim (1864–1932), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Heinrich von Mettenheim (1867 – 1944), Kinderarzt; als Direktor der Frankfurter Universitäts-Kinderklinik im März 1935 wegen der jüdischen Herkunft seiner Ehefrau vorzeitig entlassen und emeritiert 

Siehe auch:

 Carl von Mettenheimer (1824–1898), deutscher Mediziner, Naturwissenschaftler und Komponist